Бекабад — назва кількох населених пунктів в Узбекистані:
 Бекабад — місто обласного підпорядкування в Ташкентській області
 Бекабад — міське селище в Янгікурганському районі Наманганської області